Isacco – personaggio della Bibbia
 Isacco – nome proprio di persona italiano maschile
 Isacco da Forlì – noto anche come Isaac ben Ovadia ben David – miniaturista, pittore e letterato italiano
 Isacco II Angelo – noto anche come Isacco II Angelo – imperatore bizantino
 Isacco Comneno – terzogenito dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno
 Isacco – esarca bizantino
 Isacco di Pečerska – monaco ucraino, venerato come santo
 Isacco di Dalmazia – monaco, venerato come santo
 Isacco di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
 Isacco di Ninive – detto anche Isacco il Siro – vescovo cristiano orientale, mistico e teologo siriano della Chiesa d'Oriente, venerato come santo
 Isacco di Seleucia-Ctesifonte – vescovo di Seleucia-Ctesifonte e primo catholicos della Chiesa d'Oriente

Pagine correlate 
Sant'Isacco
Sacrificio di Isacco
Isaac